USA
Rising Sun, település Indiana államban
Rising Sun, település Maryland államban

Egyéb
Rising Sun, Augustus Pablo 1986-os albuma
Rising Sun, a TVXQ együttes 2005-ben megjelent nagylemeze
Rising Sun (jacht)